Barroso je priimek več oseb:    
 Florentino Asensio Barroso, španski rimskokatoliški škof
 Francisco Barroso Filho, brazilski rimskokatoliški škof
 José Manuel Durão Barroso, portugalski politik